Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але Серена знялась з турніру (через травму), а Вінус не бажала грати в парі з іншою гравчинею.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес удруге досягнули фіналу Відкритого чемпіонату Австралії (на турнірі 2003 року вони програли у фіналі сестрам Вільямс). Цього разу у фіналі вони перемогли Світлану Кузнецову і Олену Лиховцеву з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 Official Results Archive (Australian Open) 
 Official Results Archive (WTA)

Жінки, парний розряд
2004 у тенісі